Балилешти има више значења:

 Балилешти (Балилешти), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Балилешти (Тигвени), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Општина Балилешти (Арђеш), општина у округу Арђеш у Румунији